Drásov, comune del distretto di Příbram, in Boemia Centrale
Drásov, comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale